Avery Brundage (1887-1975), Amerikaans atleet
 Brundage (Texas), plaats in de Verenigde Staten